Роберт Скотланд Лидделл (1885—1972) — британский военный корреспондент, освещавший участие России в Первой мировой войне, а позже писавший репортажи из Тифлиса и Баку в период Азербайджанской Демократической Республики.

Жизнь 
Р. С. Лидделл являлся корреспондентом и фотографом английской газеты «The Sphere», повествовал об участии России в Первой мировой войне.
В 1915 году прибыл в Петроград, откуда уехал в Варшаву. Здесь он встал в ряды польских добровольцев Красного креста российской армии. В этот период его статьи издавались в ряде газет. В последние годы Первой мировой войны его деятельность была тесно связана с Южным Кавказом.

Лиделл и Южный Кавказ 
В Государственном архиве Азербайджанской Республики хранятся многочисленные копии статей Лидделла на английском и русском языках. В своих статьях, посвящённых межнациональным отношениям на Южном Кавказе Р. С. Лидделл большое внимание уделяет отношениям между азербайджанцами и армянами.
Так, Лиделл охарактеризовал совместную атаку правительственных войск Армении и вооружённых армянских разбойничих банд в направлении Шуши в Карабахе, когда в январе 1920 года государства Парижской мирной конференции де-факто признали независимость южнокавказских республик, «не только преступлением, но и крайне глупым поступком».

Он писал:

«Армяне являются несчастным народом потому что ими правят дашнаки. Эта террористическая революционная организация на протяжении многих лет в связи с территориальными требованиями целенаправленно призывает армян нападать на мусульман. А получив достойный отпор от последних, сознательно раздувая данный вопрос, стараются вызвать симпатию мировой общественности к многострадальным армянам».

Широко освещавший в своих статья отношения между азербайджанцами и армянами, Р. С. Лидделл писал, сравнивая два этих народа:
«Ни в России, ни на Кавказе вы не найдете ни единого человека, который мог бы молвить доброе словечко об армянах. Русские, татары (азербайджанцы), грузины ненавидят их и не ходят даже видеть. И не не нужно говорить об этом, потому что армяне здесь являются самой ненавидимой расой. Но, их пропаганда за рубежом обустроена таким образом, что весь мир находится на их стороне».

Комментируя статьи «Независимая Армения», «Нет нужды в милости союзников», опубликованных в газете «Ашкатавор» Лидделл писал:

«В то время, как Азербайджан и Грузия с радостью восприняв признание независимости южнокавказских республик, благодарили союзников, правящая в Армении партия „Дашнакцутюн“ отказалась демонстрировать свое согласие и даже не выразила благодарности».

В феврале 1920 года своей статьёй «Карабахские армяне» он ответил на обращение армянского журналиста Тиграна Назаряна руководству Антанты, опубликованное в газете «График».

В ответ на утверждения Т. Назаряна о том, что в Карабахе проживает 198 тысяч армян и 80 тысяч турок, в своей статье Лидделл, опираясь на работы профессора Шепотьева, отмечал, что в Карабахе живёт 170 тысяч армян и 415 тысяч мусульман.

В ответ на восстание, поднятое армянами в дни праздника Новруз, Скотланд Лидделл назвал это прямым доказательством предательства.

В статье Лидделла от 21 марта 1920 года под названием «Мусульманская республика признана де-юре» отмечал, что посол Ирана в Азербайджане Табатабаи, признаёт де-юре независимость Азербайджанскую Демократическую Республику.

Также в его статьях присутствует достаточно информации о провокациях большевиков на Кавказе.

Статьи, связанные с Кавказом 
 «Армяно-татарское соглашение — Восстановление мира на Кавказе»
 «Карабахские армяне»
 «Война с мусульманами. Армяне снова нападают»
 «Бомбы большевиков в Тифлисе»
 «Трагедия в Баку»
 «Политика необходима»

Источники 
 Азербайджанская Демократическая Республика (документы и материалы) (1918—1920)
 Исторические документы и публикации Азербайджана, 1990 (под редакцией З. М. Буньятова), Баку

Азербайджанская демократическая республика
Журналисты Великобритании
Военные корреспонденты